Тодор Димитров Павлов е български марксистки философ, политик и журналист, виден деец на Българската комунистическа партия, регент на България (9 септември 1944 – 15 септември 1946). Народен деятел на науката и културата, академик.

Биография 
Тодор Павлов е роден на 14 февруари 1890 година в Щип (тогава Османската империя) в семейството на учителя Димитър Павлов Грозданов. През 1914 година завършва висше образование в Софийския университет по специалност философия и педагогика, след което преподава като учител в Казанлък (1914 – 1919), Лом, Ихтиман и Бяла черква.

През 1919 година става член на БКП. През 1922 – 1923 година е главен редактор на прокомунистическия вестник „Младеж“. През лятото на 1923 г. е арестуван, но по-късно е освободен. През 1924 година е избран в ръководството на легалната Партия на труда и в Централния комитет на нелегалната комунистическа партия.

След атентата в църквата „Света Неделя“ от 16 април 1925 година е арестуван и осъден на 12 години затвор. През 1929 година е амнистиран и освободен. Участва в Учителската професура и в Антивоенната лига. През 1932 г. емигрира в СССР и става професор по диалектически материализъм в Института за червена професура в Москва. През 1936 г. се завръща в България и се отдава на публицистична дейност. В периода 1941 – 1943 г. е интерниран в концлагери.

На 9 септември 1944 г. с решение на НК на Отечествения фронт и постановление на правителството е назначен за регент на Царство България. Като регент упражнява всички права, застъпени в Търновската конституция, включително и да назначава и уволнява висшия команден състав на армията.

През януари 1945 г. е избран за почетен председател на Македонския научен институт заедно с Димитър Влахов. Участва в списването на „Македонска мисъл“ и защитава проюгославски и промакедонистки идеи. По случай пренасяне костите на Гоце Делчев в Н. Р. Македония на 7. X. 1946 г. в Народния театър в София държи промакедонистка реч.

През 1945 г. е избран за академик. Павлов е професор в Софийския университет в периода 1946 – 1948 г. Народен представител от 1946 до 1976 г.

Член на Централния комитет на БКП от 1957 до 1977 г., член на Политбюро на ЦК на БКП от 1966 до 1976 г., 2 пъти член на Президиума на Народното събрание (1947 – 1954 и 1962 – 1971).

Председател е на Българската академия на науките в периода 1947 – 1962 г., директор на Института по философия на БАН (1949 – 1952 и 1960 – 1977), почетен председател на Съюза на българските писатели. Два пъти е „Герой на социалистическия труд“ (указ № 60 от 13 февруари 1960 и указ № 100 от 13 февруари 1965) и веднъж „Герой на Народна република България“ (1970). Лауреат е на Димитровска награда (1950), има пет ордена „Георги Димитров“ (1956, 1959, 1960, 1965), два ордена „Ленин“ (1964, 1970) и златен медал „Карл Маркс“.

Родословие

Библиография 
 Основни въпроси на философията, Книжарница „Новъ свѣтъ“, 1938
 Обща теория на изкуството. Томъ 1. Часть 1 – 2, Книжарница „Новъ свѣтъ“, 1938
 Основни въпроси на теорията на познанието. Отражението, Печатница В. Ивановъ, 1938
 Що е съзнание, Печатница В. Ивановъ, 1939
 Що е практика, Печатница В. Ивановъ, 1939
 Що е философия, Печатница П. Р. Славейковъ, 1939
 Материализмътъ и другите философски учения, Изд. Довѣрие, 1940
 Критика и „критика“ на литературни и философски теми, Изд. Българска книжнина, 1940
 Нация и култура. Художествено-критически и философско-социологически очерки, Изд. Д. Гологановъ, 1940
 Поезията на Вл. Маяковски и някои основни въпроси на литературната теория и практика, Изд. Д. Гологановъ, 1940
 Съвременни философски учения, Изд. Д. Гологановъ, 1941
 Теория на отражението, Изд. Нариздатъ, 1945
 Цанко Церковски, 1946
 Христо Ботев. Васил Левски. Светозар Маркович. Речи и статии 1936 – 1945, Изд. Нариздатъ, 1946
 На литературни и философски теми, Нариздат, 1946
 Теория на отражението. Основни въпроси на диалектико-материалистическата теория на познанието, Изд. Нариздатъ, 1947
 Български поети и писатели, Изд. Български писател, 1948
 Диалектическият материализъм – единствената научна философия, Изд. Народна младеж, 1948
 Христо Ботев, Изд. Български писател, 1949
 Александър С. Пушкин, Максим Горки, Владимир Маяковски, Христо Ботев, Дим. Благоев, Изд. Български писател, 1949
 Основни въпроси на естетиката. Том 1, Изд. на БАН, 1949
 Философия и физика, Изд. на БАН, 1950
 Равносметка на една идеалистическа реакционна философия, Изд. на БАН, 1953
 За марксическа история на България. Статии, доклади, изказвания, рецензии 1938 – 1954, Изд. на БАН, 1954
 За марксическа естетика, литературна наука и критика. Том 2: 1937 – 1955, Изд. на БАН, 1955
 За типичното в действителността и художественото му отражение в изкуството, Изд. Български писател, 1955
 Избрани произведения. Том 1: Философия и биологически науки, Изд. на БАН, 1957
 Избрани произведения. Том 2: Педагогика и езикознание, Изд. на БАН, 1958
 Избрани произведения. Том 3: Философия и исторически науки, Изд. на БАН, 1960
 Избрани произведения. Том 4: Философия и естетика. Към историята на естетиката., Изд. на БАН, 1961
 Избрани произведения. Том 5: Теория на отражението, Изд. на БАН, 1962
 Избрани произведения. Том 6: Философия и естетика. Теоретически студии, статии, доклади и други, Изд. на БАН, 1963
 Избрани произведения. Том 7: Философия и естетика. Литературни очерци, доклади, критики, рецензии и други, Изд. на БАН, 1964
 Избрани произведения. Том 9, Изд. на БАН, 1965
 Избрани произведения. Том 9, Изд. на БАН, 1966
 Избрани произведения. Том 10: Ленинизъм и хуманизъм, Изд. на БАН, 1970
 Смях, Профиздат, 1962
 Каква наука е философията, Изд. на БКП, 1965
 Ленинизмът в битка за човека, Изд. на БКП, 1970
 Към диалектическото единство на дарвинизма и генетиката, Изд. на БАН, 1970
 Лъчи в Преизподнята, Изд. Народна младеж, 1971
 За изкуството, Изд. Български художник, 1974
 Мисъл и дело, Изд. Наука и изкуство, 1976
 Идейни съкровища в историята на България, Изд. Български писател, 1977
 Шест писма: Въпроси на научната философия, Изд. на БАН, 1977
 Единен и многолик, Партиздат, 1976
 Етюди, студии, статии, Изд. Български писател, 1983

Източници 
 Ташев, Т., „Българската войска 1941 – 1945 – енциклопедичен справочник“, София, 2008, „Военно издателство“ ЕООД, ISBN 978-954-509-407-1

Бележки 

Български философи
Философи от 20 век
Марксисти
Български учени от Македония
Български просветни дейци от Македония
Български учители
Български политици (1945 – 1989)
Български политици от Македония
Българи в СССР
Български лагеристи
Български журналисти
Затворници
Регенти на България
Членове на Политбюро на ЦК на БКП
Възпитаници на Софийския университет
Преподаватели в Софийския университет
Академици на БАН
Председатели на БАН
Носители на Димитровска награда
Носители на орден „Георги Димитров“
Герои на социалистическия труд на България
Герои на Народна република България
Доктор хонорис кауза на Софийския университет
Български имигранти от Македония в София
Родени в Щип
Починали в София
Тодор